22 – rok naszej ery
 22 – rok przed naszą erą
 22 – liczba naturalna
 (22) Kalliope – planetoida z grupy pasa głównego planetoid
 22 – singel Lily Allen
 22 – singel Taylor Swift
 22 – singel Sarah McTernan
 22 – album Craiga Davida

Zobacz też